Brady Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brady Hill (Georgia)
 Brady Hill (New York)
 Brady Hill (Virginia)